Erőss Elek
 id. Erőss Elek (1816–1900) főjegyző, országgyűlési követ, főbíró, Csíkszereda polgármestere
 ifj. Erőss Elek (?-1884) ügyvéd, Csík vármegye és Csíkszereda város tisztiügyésze, törvényhatóságának bizottsági tagja